Poitevin – rasa koni
 Poitevin – rasa psów